Een verkeersweg:
N34 (België), zie Koninklijke Baan
N34a (België), zie Koninklijke Baan
N34i (België)
N34y (België)
N34 (Frankrijk)
N34 (Luxemburg)
N34 (Nederland), zie Provinciale weg 34